Туксен () — датская фамилия. Известные носители:
 Туксен, Лауриц (1853—1927) — датский художник и скульптор, придворный художник российского императора Александра III, профессор копенгагенской Академии художеств.
 Туксен, Эрик (1902—1957) — датский дирижёр.